Dominic Thiem era il detentore del titolo, ma ha scelto di partecipare al concomitante torneo di Rotterdam.

Aleksandr Dolhopolov ha sconfitto in finale Kei Nishikori con il punteggio di 7-64, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Kei Nishikori (finale)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Pablo Carreño Busta (semifinale)

 Albert Ramos-Viñolas (quarti di finale)
 João Sousa (quarti di finale)
 Fabio Fognini (primo turno)
 Paolo Lorenzi (primo turno)

Qualificati 

  Guido Andreozzi (secondo turno)
  Rogério Dutra da Silva (primo turno)

 Alessandro Giannessi (secondo turno)
 Jozef Kovalík (primo turno)

Wildcard 

  Carlos Berlocq (semifinale)
  Leonardo Mayer (secondo turno, ritirato)

 Janko Tipsarević (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Argentina Open 2017